

Arts 
 Coroner Da Vinci est une série télévisée mettant en scène un médecin légiste de la ville de Vancouver.
 Da Vinci Code est un livre écrit par Dan Brown en 2003 et qui évoque le code de Vinci.
 Da Vinci Code est l'adaptation cinématographique du livre, réalisé par Ron Howard et sorti en .
 Da Vinci est un groupe de musique portugais.
 Da Vinci est un magazine japonais.

Personnalités 
 Leonardo da Vinci (Léonard de Vinci) est un artiste et scientifique italien du .
 Pierino da Vinci (v.1531–1554) sculpteur italien, neveu du précédent.
 Da Vinci, nom de guerre d'un commandant ukrainien de Secteur droit.

Technique 
 Da Vinci est un robot médical, plus précisément un appareil contrôlé par un chirurgien pour opérer des patients.
 Da Vinci Research Park est un parc scientifique situé à Bruxelles.
 Le Da Vinci, un ferry en service de 1977 à 2008.
 Italdesign DaVinci est une voiture de sport concept-car de 2019 ( de la disparition de Léonard de Vinci).
 DaVinci Resolve est un logiciel de montage vidéo non linéaire édité par Blackmagic Design.

Toponyme 
 Da Vinci est le nom d'un cratère lunaire.